Banitz ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Banitz (1901–nach 1942), deutscher Lehrer und Lektor
 Hermann Banitz (1814–1888), Philologe
 Roswitha Banitz (* 1951), deutsche Schriftstellerin